Arthur De Greef (1862–1940) – belgijski kompozytor i pianista
 Arthur De Greef (ur. 1992) – belgijski tenisista